Арсенал — комплекс зданий военного назначения (в прошлом) на юго-востоке Вены в третьем районе (Ландштрассе).

Несколько кирпичных зданий, расположенных квадратом, образуют этот комплекс, находящийся в южной части кольцевой дороги Гюртель. Это самая известная архитектурная композиция в стиле романтического историзма в Вене — комплекс создан в средневеково-итальянском и исламо-византийском стилях. В целом комплекс сохранён в своей первоначальной форме, хотя несколько зданий во внутреннем дворе были разобраны.

Комплекс был построен в период с 1848 по 1856 годы в свете мартовской революции 1848 года и был первым из трёх комплексов, заменивших старую фортификационную систему Вены. В годы Первой мировой войны выполнял функции арсенала и казарм. В 1945 году Арсенал был сильно повреждён бомбардировками, но после окончания войны был восстановлен до своего первоначального состояния.

Здания Арсенала расположены квадратом, и внутри замкнутого пространства располагается обширный плац. В одном из зданий располагается военно-исторический музей, который может носить звание величайшего и старейшего в мире.
 
Интересно, что это здание и первоначально задумывалось как музей, но его экспозиция должна была рассказывать о лучших полководцах государства за всю историю его существования. Но так получилось, что в музей вместилась вся военная история Австрии, начиная с XVI века до 1945 г. Здесь находится самая полная коллекция бронзовых пушек, и каждая выставка посвящена какой-либо войне из истории Австрии, включая и последнюю.

В состав комплекса входит Венский военно-исторический музей.

Литература

Примечания

Ссылки 

Здания и сооружения Вены
Достопримечательности Вены
Арсеналы
Ландштрасе